Zietara ist der Familienname folgender Personen:

 Valentin Zietara (1883–1935), deutsch-polnischer Graphiker
 Walenty Ziętara (* 1948), deutsch-polnischer Eishockeyspieler